Пётр Григо́рьевич Гра́бовый (род. 16 июня 1953, с. Гранов, Винницкая область, УССР) — советский и российский строитель, учёный, доктор экономических наук (1997), профессор (1998), Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2009), действительный член (академик) Международной академии инвестиций и экономики строительства. С 1997 года — заведующий кафедрой «Организация строительства и управление недвижимостью» (ОСУН) МИСИ-МГСУ, с 2010 год по 2013 год — директор Института градорегулирования и управления недвижимостью (ИГУН) Московского государственного строительного университета.

Биография 
В 1972 году окончил Немировский строительный техникум, факультет промышленного и гражданского строительства. В 1972 году поступил во Львовский политехнический институт на вечернее отделение факультета промышленного и гражданского строительства, был призван в армию, перевелся на обучение в МИСИ, который и закончил в 1981 году по специальности «промышленное и гражданское строительство» с отличием.

С 1972 по 1989 год работал на стройках Западной Украины и Москвы мастером, начальником участка, главным инженером строительного управления, в том числе участвовал в возведении Дворца Спорта «Сокольники», чешского торгового представительства, ряда посольств зарубежных стран, жилого микрорайона Братеева и др.

В 1989—1996 годах — заведующий научно-исследовательской лабораторией организации и экономики строительства (НИЛОЭС) при кафедре организации строительства МИСИ-МГСУ.

В 1990 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме «Выбор рационального сочетания предметной и технологической специализаций при строительстве крупных, сложных объектов (на примере АЭС)».

В конце 1980-х годов был одним из разработчиков и организаторов первых корпоративных структур в СССР, в том числе по созданию банков, страховых компаний, бирж, холдинговых компаний и др. С 1991 года участвует в разработке законодательной базы России, Украины, Казахстана, Узбекистана по вопросам эффективного функционирования рыночной экономики. В 1995 году консультант Правительства Казахстана по экономике, возглавляет Аналитический независимый центр при Минэкономики Казахстана. Входит в межгосударственную правительственную группу по экспертизе и анализу использования крупных инвестиционных проектов, реализуемых международными финансово-промышленными группами.

В 1997 году защитил диссертационную работу на тему «Проблемы управления рисками в экономической деятельности строительных предприятий» с присуждением ученой степени доктора экономических наук.

В 1998 году профессор кафедры «Организация строительства» МГСУ. С апреля 1997 года — заведующий кафедрой «Организация строительства» МГСУ, которая в мае 2000 года переименована в кафедру организации строительства и управления недвижимостью (ОСУН). С 2006 по 2010 год — декан вновь созданного на базе кафедры организации строительства и управления недвижимостью факультета «Высшая школа организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью» МГСУ. С 2010 по 2013 год возглавлял Институт градорегулирования и управления недвижимостью МГСУ, образованный в результате объединения факультетов «Высшая школа организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью» и «Городское строительство и хозяйство» МГСУ.

Научная деятельность 
П. Г. Грабовый является основоположником и создателем нового научно-образовательного направления — «Экспертиза и управление недвижимостью». По его инициативе в России открыта одноименная специальность 270115 «Экспертиза и управление недвижимостью». С 1999 года является председателем учебно-методической комиссии по данной специальности.

С 2000 года — главный редактор международного научно-технического журнала «Недвижимость: экономика, управление».

Является председателем совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук Д 212.138.05 в МГСУ по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйство (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплекса (строительство)».

Автор более 150 научных работ по вопросам, в том числе 12 учебников по различным аспектам макро-, мезо- и микроэкономики, в том числе в области экспертизы и управления недвижимостью. Работает по научному направлению, связанному с теорией управления рисками, экономикой управления недвижимостью и организацией строительного производства. Под редакцией Грабового вышел учебник «Сервейинг: организация, экспертиза, управление».

Под научным руководством П. Г. Грабового 16 человек защитили докторские и 28 человек кандидатские диссертации.

Награды и звания 
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Знак «Почетный строитель России»
 Почётное звание «Почётный строитель города Москвы»
 Знак «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»

Примечания 

Преподаватели Московского государственного строительного университета